Prwadino () ist der Name von Orten in Bulgarien und in Russland:

in Bulgarien:
 Prawdino (Bulgarien), Dorf in der Oblast Jambol

in Russland:
 Prawdino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Prawdino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Thiemsdorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Prawdino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Grumbkowkeiten und Wingern, Kreis Pikallen, 1938–1946 Grumbkowsfelde und Wingern, Kreis Schloßberg, Ostpreußen)
 Prawdino (Leningrad, Wyborg, Krasnoselskoje), Siedlung im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad
 Prawdino (Leningrad, Wyborg, Swetogorsk), Siedlung im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad